Изола има више значења:
 Изола
 Изола (Бари)
 Изола (Бергамо)
 Изола (Болоња)
 Изола (Бреша)
 Изола (Казерта)
 Изола (Кунео)
 Изола (Форли-Чезена)
 Изола (Ђенова)
 Изола (Ла Специја)
 Изола (Лоди)
 Изола (Лука)
 Изола (Мачерата)
 Изола (Мантова)
 Изола (Маса-Карара)
 Изола (Парма)
 Изола (Павија)
 Изола (Перуђа)
 Изола (Пјаченца)
 Изола (Пиза)
 Изола (Равена)
 Изола (Салерно)
 Изола (Сиракуза)
 Изола (Сондрио)
 Изола (Терамо)
 Изола (Удине)
 Изола (Верчели)
 Изола (Виченца)